Шарі — село в Агульському районі Дагестану
 Шарі (річка) — річка в Чаді.